Muzeum Biblii (Bijbels Museum) – muzeum w Amsterdamie w Holandii
 Muzeum Biblii ( בית התנ"ך) – muzeum w Tel Awiwie w Izraelu
 Muzeum Biblii – (Bibliamúzeum) muzeum w Budapeszcie na Węgrzech
 Muzeum Biblii – (Museum of the Bible) muzeum w Waszyngtonie w USA